Bataille de Brownsville peut désigner :
 Bataille de Brownsville, une bataille qui a eu lieu du 2 au 6 novembre 1863 au Texas pendant la guerre civile américaine ;
 Bataille de Brownsville, une bataille qui a eu lieu le 25 août 1863 en Arkansas pendant la guerre civile américaine.